Шестово — название населённых пунктов.

Россия 
 Шестово — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Шестово — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Шестово — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Шестово — деревня в Домодедовском районе Московской области.
 Шестово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Шестово — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Шестово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Шестово — упразднённое село в Раздольненском районе Крыма.

Белоруссия 
 Шестово — деревня в Полоцком районе Витебской области.